Валерий Николаевич Майстренко (род. 8 сентября 1947, д. Новиковка) — советский и российский химик, член-корреспондент АН РБ (2006), доктор химических наук (1990), профессор (1992), заслуженный деятель науки и техники РБ (2001).

Биография 
Валерий Николаевич Майстренко родился 8 сентября 1947 года в д. Новиковка Аургазинского района БАССР.

В 1970 году окончил Башкирский государственный университет.

Место работы: c 1975 по 1996 годы — ассистент, ст. преподаватель, доцент, профессор, зав. кафедрой, декан химического факультета БГУ; с 1996 г. — директор научно-исследовательского института безопасности жизнедеятельности РБ; Соросовский профессор; Стипендиат стипендии Президента РФ для выдающихся ученых России. Эксперт фонда Сороса по проблемам загрязнения окружающей среды. С 1996 года — директор Научно-исследовательского института безопасности жизнедеятельности РБ.

Научное направление работы Майстренко: аналитическая экология. Он разработал методы определения токсичных металлов, диоксинов и других органических соединений в природных и промышленных объектах; высокоэффективных электрохимических соединений в природных средах; провел оценку загрязнения территорий и предприятий хлорорганического синтеза диоксинами и разработку технологических решений по уменьшению их поступления в окружающую среду; районирование территорий субъекта федерации по степени опасности от природных и техногенных катастроф.

Валерий Николаевич возглавляет Научный совет по аналитической химии УрО РАН, Научный совет по экологии и природопользованию АН РБ, республиканские программы «Диоксин», «Экология Башкортостана», «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций». Главный редактор журнала «Башкирский экологический вестник» (с 1998 г.).

Учениками Майстренко В. Н. являются 2 доктора и 17 кандидатов наук.

Труды 
Майстренко Валерий Николаевич — автор более 300 научных работ, в том числе 7 монографий, 12 патентов и авторских свидетельств
 Основы современного электрохимического анализа. — М.: Мир, 2003 (соавтор).

 Эколого-аналитический мониторинг стойких органических загрязнителей. — М.: БИНОМ, 2004
(соавтор).

 Модифицированные электроды для вольтамперометрии в химии, биологии и медицине. — М.: БИНОМ, 2009.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель науки и техники РБ (2001).

Примечания

Литература 
 Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М. А. Ильгамов т. 4. Л-О. 2008. −672 с. ISBN 978-5-88185-068-5.; науч.. изд. Башкирская энциклопедия, г. Уфа.

 Кто есть кто в Республике Башкортостан. — Уфа: Башкортостан, 1995.

 Кто есть кто в российской аналитической химии. Доктора наук. — М.: Издательство ЛКИ, 2008.

Ссылки 
 Майстренко Валерий Николаевич 

Академики Академии наук Республики Башкортостан